Pasithee (maan), een natuurlijke satelliet van Jupiter
Pasithee (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie